Сінді Хоуп (), справжнє ім'я Клаудія Цагань (, нар. 22 серпня 1985 року, Будапешт, Угорщина) — угорська порноактриса і еротична модель.

Біографія 
Народилася 22 серпня 1985 року в Будапешті, Угорщина. Справжнє ім'я — Клаудія Цагань (Klaudia Czagany).

Почала кар'єру в якості актриси в порноіндустрії у 2006 році, у віці 21 року. спочатку знімалася в Європі у фільмах студій Private і Viv Thomas. У 2009 році починає зніматися в США. Довгий час знімалася тільки з жінками, але режисер Крістоф Кларк переконує її зніматися також і в сценах з чоловіками. 

Збільшує розмір грудей з B до C шляхом розміщення імплантатів у липні 2008 року.

Брала участь з невеликою роллю в американському художньому фільмі «Кривавий сомбреро» (2016 р.).

Протягом п'ятирічної кар'єри знялася приблизно в 250 фільмах.

Нагороди та номінації

Фільмографія 

 2006 : Sugar Candy
 2007 : Private X-treme 34: Sex Auditions 3
 2007 : Private X-treme 31: Private Sex Auditions
 2007 : Private Movies 36: Scent of a Girl
 2007 : Members Only, Vol. 4
 2007 : Girls on Girls 12
 2007 : Fuck V.I.P.: Extasy
 2007 : Angel Perverse 8
 2008 : Top Wet Girls
 2008 : Teeny Hot Spots 6
 2008 : Private Blockbusters 2: DownWard Spiral
 2008 : Nothing Butt Fun 2
 2008 : My Evil Sluts 2
 2008 : It's a Young Girls Thing 7
 2008 : Give Me Pink 3
 2008 : Cindy Hope Is Fresh on Cock
 2008 : Boots Camp 3
 2008 : The Office Girls 2
 2008 : Wet Lips
 2009 : Whore It Up
 2009 : Sorry Daddy, Whitezilla Broke My Little Pussy!!! 4
 2009 : Private Lesbian 10: Taste My Lips
 2009 : Oral Olympics: Blo for the Gold
 2009 : Most Subscribed
 2009 : Lesbian Tendencies
 2009 : Lesbian Encounters
 2009 : How to Be a Ladies Man
 2009 : Girls Love Girls 5
 2009 : Desperate Teens at Home 3
 2009 : Crack Her Jack 11
 2009 : Pound the Round P.O.V. 3
 2010 : Women Who Want Sex
 2010 : The Nude Roommate
 2010 : The Doll House 7
 2010 : The Connection
 2010 : Slut Worthy
 2010 : Shot Glasses 4
 2010 : Sex Broker
 2010 : Sex Barcelona Style
 2010 : Raven Alexis: The Substitute
 2010 : Playgirl: Wild with Anticipation
 2010 : North Pole * 201 : '73
 2010 : My Evil Sluts 5
 2010 : Jesse Jane: Reckless
 2010 : Jesse Jane: Playful
 2010 : Jesse Jane: Dirty Movies
 2010 : Budapest
 2010 : Black Angelika: Infirmière tres Speciale
 2010 : Barcelona Chic
 2010 : Age Gap 3
 2010 : 7 Infirmières Gourmandes
 2010 : Drunk Sex Orgy: Club Cunts
 2010 : The Rush
 2010 : Girls Who Want Girls
 2010 : Touch Me 3
 2010 : 7 Sex-Starved Nurses
 2010 : Private Gold 109: The Prime Minister's Sex Tape
 2010 : Sport Fucking 7
 2010 : Women Seeking Women 60
 2011 : Budapest 3
 2011 : Mia Magma's Sex-Blog
 2011 : Budapest 6
 2011 : Aleska & Angelika: Pornochic 21
 2011 : Mother-Daughter Exchange Club 21
 2011 : Girls 2: A Lesbian Love Affair
 2012 : Budapest 10
 2012 : Girls on Girls on Girls
 2012 : Lesbian Playmates
 2012 : Stockings and Lace
 2013 : Club Pink Velvet: Filling The Slots
 2013 : 1 Girl 2 Sex Toys
 2013 : Give Me Pink 13
 2013 : Legal Lesbian Seductions
 2013 : Leila: a Lesbian Fantasy
 2013 : No Dicks Permitted 2
 2013 : Real Slut Party 14
 2013 : Taste of Peaches
 2014 : Be My Lover 4
 2014 : Fantasy Encounters
 2014 : Female Xpose
 2014 : Our Legacy
 2014 : Smooth and Silky 5
 2015 : Explicit MILF
 2015 : Hot Chicks, No Dicks
 2015 : Outdoor Pleasure Games
 2016 : Eat Me
 2016 : Foxes of Foot Fetish
 2016 : Sexy Outdoor Ball Swingers

Примітки

Посилання 
 
 Cindy Hope  на сайті European Girls Adult Film Database
 Cindy Hope  на сайті Eurobabeindex
 Сінді Хоуп (англ.)  на сайті Internet Movie Database
 Профіль  на сайті AVN

Угорські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Уродженці Будапешта
Народились 1985
Народились 22 серпня